Václav Meidl (ur. 27 maja 1986 w Prościejowie) – czeski hokeista.

Kariera klubowa 

Václav Meidl karierę rozpoczął w 2000 w juniorach HC Prostějov, w których grał do 2001 roku. Następnie grał w juniorach HC Zlin (2001), HC Trzyniec (2001-2002 - mistrzostwo Czech U-18) oraz w HC Hawierzów (2002), z którym w 2003 roku podpisał profesjonalny kontrakt i w barwach którego zadebiutował w Tipsport Extraliga. Następnym klubem w karierze Meidla był klub ligi OHL - Plymouth Whalers, w którym występował do 2005 roku oraz rozegrał 163 mecze, w których zdobył 87 punktów (32 bramki, 55 punktów) oraz spędził 292 minuty na ławce kar. W sezonie 2003/2004 dobrą grę Meidla zauważyli działacze klubu ligi NHL - Nashville Predators, którzy dnia 26 czerwca 2004 roku wybrali go w trzeciej rundzie draftu NHL z numerem 81. Następnie w tej lidze reprezentował barwy klubów: Saginaw Spirit (2005-2006) oraz Oshawa Generals (2006).

Następnie wrócił do Czech, gdzie w latach 2006-2009 grał w Znojemsti Orli (w tym okresie grał 3-krotnie w ramach wypożyczenia w HC Ołomuniec). Następnymi klubami w karierze Meidla były: Kometa Brno (2009-2011), Orli Znojmo (2009-2010) w ramach wypożyczenia, Havlíčkův Brod (2011-2012), Slovan Ústečtí Lvi (2012) w ramach wypożyczenia, Slovan Ústečtí Lvi (2012-2015), Jestřábi Prościejów (2014-2015) w ramach wypożyczenia, Jestřábi Prościejów (2015-2016), AZ Hawierzów (2015-2016) w ramach wypożyczenia.

Następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii grać w klubie ligi EPIHL - Manchester Phoenix, następnie w 2017 roku przez kilka miesięcy występował w klubie Oberligi niemieckiej - Saale Bulls Halle.

Dnia 23 maja 2017 roku wraz z bratem Radkiem podpisał kontrakt z polskim klubem polskiej PHL - Orlikiem Opole, jednak dnia 8 października 2017 roku po rozegraniu 8 meczów, zdobyciu 8 punktów (2 bramki, 6 asyst) i spędzeniu 6 minut na ławce kar rozwiązał kontrakt z klubem. Obecnie jest zawodnikiem czeskiego Jestřábi Prościejów.

Podjął pracę na stanowisku dyrektorem ds. marketingu w klubie z Prościejowa.

Kariera reprezentacyjna 
Václav Meidl w latach 2001-2006 w reprezentacji Czech U-16, reprezentacji Czech U-18 i reprezentacji Czech U-20 rozegrał 29 meczów, w których zdobył 6 punktów (4 bramki, 2 asysty) oraz spędził 16 minut na ławce kar. Z reprezentacją Czech U-18 brał udział w mistrzostwach świata U-18 2003 w Rosji oraz w mistrzostwach świata U-20 2006 w Kanadzie. Oba te rozgrywki drużyny zakończyły na 6. miejscu.

Statystyki

Klubowe

Reprezentacyjne

Sukcesy 
 Klubowe
 Mistrzostwo Czech U-18: 2002 z HC Trzyniec U-18

 Indywidualne
 CHL Top Prospects Game: 2004

Życie prywatne 
Jego brat Radek (ur. 1988) również został hokeistą.

Przypisy

Bibliografia 
 Václav Meidl – statystyki na Hokej.cz (cs.)
 Václav Meidl – statystyki na Hokej.net
 
 
 
 
 

Czescy hokeiści
Hokeiści LHK Jestřábi Prostějov
Hokeiści HC Hawierzów
Hokeiści Plymouth Whalers
Hokeiści Saginaw Spirit
Hokeiści Oshawa Generals
Hokeiści Orli Znojmo	 	 
Hokeiści HC Ołomuniec
Hokeiści HC Kometa Brno
Hokeiści HC Slovana Ústečtí Lvi
Hokeiści Orlika Opole
Ludzie urodzeni w Prościejowie
Urodzeni w 1986